Prelesje (Gorenja vas - Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas-Poljane
 Prelesje (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija
 Prelesje (Črnomelj), een plaats in de Sloveense gemeente Črnomelj
 Prelesje (Šentrupert), een plaats in de Sloveense gemeente Šentrupert
 Prelesje (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje